Davidson Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Davidson Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Davidson Glacier (glaciär i USA), Alaska, Haines Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar